Фели́кс Эдуа́р Жюсте́н Эми́ль Боре́ль (; 7 января 1871, Сент-Африк — 3 февраля 1956, Париж) — французский математик и политический деятель. Пре­зи­дент Французской академии наук (1934).

Биография 
Эмиль Борель родился на юге Франции, близ Авиньона. Его отец, Оноре Борель, был пастором протестантской церкви, мать, Эмилия Тейсье Солье — дочерью фабриканта. В семье было трое детей. Эмиль — младший. Первые знания получил от отца, который руководил протестантской школой. «Удивительный ребёнок у нашего пастора — говорили местные жители, — выучил начала геометрии, а ему всего три года». В 11-летнем возрасте поступает в Монтабанский лицей, в 17 лет — в Парижский коллеж святой Варвары, в лицее Людовика Великого изучает механику и геометрию. Получив две премии на конкурсах, он получает право учёбы либо в Нормальной школе, оплоте науки, либо в Политехнической школе, заведении, открывающем блестящее будущее в карьере промышленника. Эмиль выбирает науку и поступает в Нормальную школу. Первые его работы посвящены геометрии под влиянием Гастона Дарбу. В 1893 году он появляется в Лионском университете в качестве преподавателя. Он много работает, за 3 года он пишет 22 работы и диссертацию. С 1897 года он профессор Нормальной школы.

В 1901 году он женится на дочери его коллеги математика Поля Аппеля, , будущей писательнице, более известной под псевдонимом Камилла Марбо.

В 1924—1936 депутат парламента. В апреле—ноябре 1925 морской министр Франции в правительстве математика Поля Пенлеве, в соавторстве с которым в 1911 опубликовал на­уч­но-по­пу­ляр­ную ра­боту «Ави­а­ция».

Во время Второй мировой войны участвовал во Французском Сопротивлении. Учёный был арестован немцами и брошен в тюрьму Френ. После месяца пребывания в холодной и сырой камере, он был освобождён. Умер в возрасте 85 лет в результате травмы, которую он получил в поездке в Бразилию.

Его племянник Арман Борель также был известным математиком.

В честь Бореля назван кратер на Луне.

Достижения 
Вместе с Рене Бэром и Анри Лебегом был одним из основоположников теории меры и её приложений в теории вероятностей.

Основные результаты, носящие имя Бореля:
 Принцип Бореля — Лебега
 Лемма Бореля — Кантелли
 Лемма Бореля
 Парадокс Бореля — Колмогорова
 Мера Бореля
 Алгебра Бореля
 Теорема Бореля — Каратеодори
 Теорема Гейне — Бореля
 Свойство Гейне — Бореля
 Сумма Бореля
 Преобразование Бореля

Публикации, переведённые на русский язык 
 Борель. Тригонометрия. 1909
 Борель. Арифметика — первый цикл. 1923
 Борель Э., Пространство и время, пер. с фр. М. и А. Лопшиц; под ред. [и с предисл.] Н. Н. Андреева. — Москва, Гос. изд-во, [1924]. — XIII, [3], 177 с. : черт.; 23 см. — в изд.: «Современные проблемы естествознания» под общ. ред. А. Д. Архангельского [и др.]. Москва; Петроград : Гос. изд-во, 1922. Кн. 21
 Борель. Вероятность и достоверность. [1956]1964
 Борель, Дельтейль [Deltheil R.], Юрон [Huron R.] Вероятности, ошибки. 1972

Литература 
 Полищук Е. М. Эмиль Борель, 1871—1956. — : Наука, 1980.
 

Выпускники лицея Людовика Великого
Морские министры Франции
Члены Французской академии наук
Участники Первой мировой войны (Франция)
Лауреаты премии Понселе
Члены Академии деи Линчеи
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Французской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые золотой медалью Национального центра научных исследований
Президенты Французского математического общества
Почётные доктора Софийского университета